{{Кинематографист
|имя                  = Жозефина Кроуэлл
|оригинал имени       = 
|изображение          = Josephine crowell 1914.jpg
|описание изображения = Фото 1914 года
|имя при рождении     = Жозефина Бонепарте КроуэллJosephine Boneparte Crowell
|профессия            = 
|годы активности      = 1911—1929
}}
Жозефи́на Кро́уэлл (; ) — канадо-американская киноактриса.

 Биография 
Жозефина Бонепарте Кроуэлл родилась 11 января 1859 года в Новой Шотландии (Британская Северная Америка). Карьеру киноактрисы начала в США в 1911 году в возрасте 52 лет, и за 18 лет (1911—1929) сыграла роли в 99 фильмах, в том числе в 27 короткометражных и в 5 без указания в титрах. С приходом эры звукового кино карьера Кроуэлл резко оборвалась: её голос оказался непригодным для кинематографистов.

Муж — франко-американский киноактёр Эмиль Ла Круа (1857 — ?).

Жозефина Кроуэлл скончалась 27 июля 1932 года в деревне Амитивилл (штат Нью-Йорк).

 Избранная фильмография 
 1913 —  / The Mothering Heart — женщина, коллекционирующая утюги (к/м; в титрах не указана)
 1914 —  / Home, Sweet Home — мать Джона Говарда Пэйна
 1915 — Рождение нации / The Birth of a Nation — миссис Камерон
 1916 — Нетерпимость / Intolerance — Екатерина Медичи
 1917 —  / The Bad Boy — миссис Бэйтс
 1917 — Ребекка с фермы Саннибрук / Rebecca of Sunnybrook Farm — Миранда Сойер
 1917 —  / The Fair Barbarian — леди Теобальд
 1918 —  / Hearts of the World — мать
 1918 —  / Stella Maris — тётушка Глэдис Линден
 1918 —  / The Bravest Way — дворничиха
 1919 —  / Peppy Polly — миссис Крэфтон
 1919 —  / Rose o' the River — бабушка Уили
 1919 —  / Josselyn's Wife — тётушка Элси
 1919 —  / The Greatest Question — миссис Кэйн
 1920 —  / The Six Best Cellars — миссис Тик
 1920 —  / Crooked Streets — миссис Грисуолд
 1920 —  / Held by the Enemy — Сара Хэйн
 1922 —  / Minnie — мачеха
 1923 —  / Main Street — вдова Богарт
 1923 —  / Ashes of Vengeance — Екатерина Медичи
 1923 —  / Nobody's Money — миссис Джадсон
 1924 —  / Hot Water — Виннифред Уорд Стоукс
 1925 —  / The Sporting Venus — графиня Ван Элстайн
 1925 — Весёлая вдова / The Merry Widow — королева Милена
 1925 —  / Zander the Great — попечительница сиротского приюта
 1926 — Капкан на мужчину / Mantrap — миссис Макгэвити
 1928 —  / The Man Who Laughs — королева Анна
 1928 — Гонщик / Speedy — дама в автомобиле (в титрах не указана)
 1929 —  / Wrong Again'' — мать миллионера (к/м)

Примечания

Ссылки